Das PTT Pattaya Open 2013 war die 22. Ausgabe des WTA-Tennisturniers in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2013 und fand vom 28. Januar bis 3. Februar 2013 statt. In derselben Woche fand in Paris das Open GDF Suez 2013 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Daniela Hantuchová und im Doppel die Paarung Sara Errani und Roberta Vinci, die auch 2013 das Open GDF Suez gewinnen konnten.

Siegerin im Einzel wurde die an Nummer 2 gesetzte Marija Kirilenko, die sich im Finale in knapp drei Stunden mit 5:7, 6:1, 7:61 gegen Sabine Lisicki durchsetzen konnte. Für Kirilenko war es der insgesamt sechste Turniersieg und der erste nach über vier Jahren. Lisicki stand nach über drei Jahren zum ersten Mal wieder in einem Endspiel der WTA Tour. Im Doppel besiegten Kimiko Date-Krumm und Casey Dellacqua die Paarung Akgul Amanmuradova/Alexandra Panowa mit 6:3 und 6:2.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das PTT Pattaya Open 2013 fand vom 27. bis zum 28. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Pattaya